Маньковський — українське та польське () прізвище.

 Маньковський Борис Микитович — академік Академії медичних наук СРСР, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки УРСР
 Маньковський Григорій Володимирович — український політик, депутат ВР України, член фракції Партії регіонів
 Маньковський Йосип Антонович — почесний громадянин м. Сміла (1984).
 Маньковський Пйотр — польський релігійний католицький діяч
 Маньковський Тадеуш — правник, мистецтвознавець.

 Маньковська Руслана Вікторівна (1965, c. Халаїдове Монастирищенського р-ну Черкаської обл.) — український науковець і громадська діячка, старший науковий свівробітник відділу історичної регоіналістики Інституту історії України НАН України. Дослідниця проблем українського музейництва, пам'яткознавства, краєзнавства, туристичної справи, культурології.

Українські прізвища
Польські прізвища